Ванви () — один из основных корейских титулов го, существовавший с 1966 по 2007 годы. В переводе с корейского языка Ванви обозначает трон го. Турнир проводился Корейской ассоциацией падук и спонсировался изданием Chung-ang Il-po (Central Daily News). Призовой фонд турнира составлял 32 000 000 вон (около 27 000 долларов).

Контроль времени в финальных партиях составлял по 5 часов каждому игроку (4 часа в плей-офф и  отборочном этапе). Коми составляет 6,5 очков. Победителем в розыгрыше первого титула Ванви стал Ким Ин; последним обладателем титула стал Ли Чхан Хо.

Обладатели титула

Примечания 

Титулы го
Появились в 1966 году
Исчезли в 2007 году
Соревнования по го в Республике Корея